Dancing Machine – album muzyczny grupy The Jackson 5
 Dancing Machine – piosenka grupy The Jackson 5